« Hibernie » est un terme pouvant désigner : 
  « Hibernie », « Hybernie » ou «  » est le mot latin pour désigner l'île d'Irlande.
 « Hibernie » est le nom vernaculaire de différentes espèces de papillons de la famille des Geometridae qui volent durant l'automne ou au début de l'hiver, notamment l'Hibernie défeuillante, l'Hibernie orangée et l'Hibernie grisâtre.